Красная книга Республики Армения () — официальный государственный документ, который содержит аннотированный перечень редчайших и находящихся под угрозой исчезновения видов животного и растительного мира в границах территории Армении, а также обобщенные сведения о распространении, современном состоянии этих видов, причинах сокращения численности, и мероприятия по их сохранению и воспроизведению.

В Армении подвергаются вымиранию многие виды растений и животных. Это связано с активной вырубкой лесов, эксплуатацией различных месторождений, деятельностью человека. На 2011 год в Красную книгу Армении включены 452 вида растений, 40 видов грибов, 308 видов животных (153 вида позвоночных, 155 — беспозвоночных).

Фауна 
Примерно из 17500 видов позвоночных и беспозвоночных животных, обитающих в Армении, около 300 считаются редкими или сокращающимися. В Красную книгу Армянской СССР (1987) было внесено в общей сложности 99 видов позвоночных, 39 из которых внесены также в Красную книгу бывшего СССР, а некоторые находятся под угрозой в мировом масштабе (в соответствии с Красным списком исчезающих животных МСОП). Ревизия Красной книги Армении, была произведена в 2009-2010. По состоянию на 2018 год, в Красную Книгу Армении включены: 153 вида позвоночных и 155 видов беспозвоночных животных. 

В числе позвоночных в Красную книгу Армении внесены 14 видов амфибий и рептилий и 29 видов млекопитающих. Многие из этих видов находятся под угрозой исчезновения. Опасности для этих видов в последние годы возросли по причине природных катастроф, экономического кризиса, также из-за отсутствия эффективного природоохранного законодательства. Среди млекопитающих под наибольшей угрозой исчезновения находятся виды: переднеазиатский леопард (Panthera pardus ciscaucasica), армянский муфлон (Ovis orientalis gmelinii), бородатый козёл (Capra aegagrus), перевязка (Vormela peregusna), обыкновенная выдра (Lutra lutra), армянская мышовка (Sicista armenica), сирийский бурый медведь (Ursus arctos syriacus), манул (Felis manul), крайне редкая проходная в стране полосатая гиена (Hyaena hyaena) и, считавшаяся вымершей, кавказская мышовка (Sicista caucasica).

Флора 
Почти половине видов растений в Армении может угрожать исчезновение. Это происходит в результате природных процессов и деятельности человека. К настоящему времени в Армении исчезло около 35 видов растений, которые имеют важное экономическое значение для страны. В новое, значительно переработанное издание Красной книги Армении, опубликованное в 2011 году, внесено 452 вида растений, что составляет приблизительно 14 % всей флоры Армении. В Красную книгу бывшего СССР включен 61 вид растений Армении (информация на 1984г). Под угрозой исчезновения находятся такие виды, как аир тростниковый (Acorus calamus), ценное лекарственное растение, и красивейшее иудино дерево (Cercis griffithii), эндемик Армении — лилия армянская (Lilium monadelphum subsp. armenum). Также к исчезающим видам относятся: эндемичная солянка Тамамшян (Salsola tamamschjanae), находящаяся под угрозой из-за переработки песка, и субэндемичний ирис Гроссгейма (Iris grossheimii). Кроме того, окончательно не выяснен статус низших растений. 15 видов грибов считаются исчезающими.

Ниже представлен список растений, занесённых в Красную книгу Армении на 1989 год.

См. также 
 Природоохранные зоны Армении
 Флора Армении
 Фауна Армении
 Грибы Армении
 Эндемики Армении

Примечания

Литература 
 Красная Книга Армении (Растения) / Под ред. К. Г. Таманян, Г. М. Файвуш, Ж. А. Варданян, Т. С. Даниелян. — Ереван, 2010. — 598 с.

Ссылки 
 Армения: исчезающие виды 

 
 

Красная книга Армении
Армения
Списки:Природа Армении